Amisia steht für:
 Amisia, historischer Ortsname in Germanien
 Amisia, lat. Name der Ems